Gozzadini – cognome italiano
 Gozzadini – famiglia italiana
 Bettisia Gozzadini - giurista italiana
 Giovanni Gozzadini – storico, archeologo e politico italiano
 Marco Antonio Gozzadini – cardinale italiano
 Tommaso Gozzadini – letterato italiano
 Ulisse Giuseppe Gozzadini – cardinale italiano